Landgericht Hanau bezeichnet:
 das hessische Landgericht Hanau, ein zweitinstanzliches Gericht
 das historische, kurhessische Landgericht Hanau (1822–1850), ein erstinstanzliches Gericht